Bolesław Matusz (ur. 1932) – polski generał
 Izabela Matusz (ur. 1974) – polska dyplomatka
 Jerzy Matusz (1957–1999) – polski samorządowiec, burmistrz Jarosławia
 Patrycja Matusz – polska politolożka, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 Sławomir Matusz (ur. 1963) – polski poeta, krytyk literacki, dziennikarz